Merișani se poate referi la:

 Merișani, Argeș comună în județul Argeș
 Merișani (Băbăița), Teleorman, sat în comuna Băbăița, județul Teleorman
 Merișani (Dobrotești), Teleorman, sat în comuna Dobrotești, județul Teleorman 
 Familia Bucșanu-Merișanu , veche familie boierească (sec. XVI-XVIII) din Țara Românească, care și-a luat patronimicul de la satul Merișani.

Vezi și 
 Măr (dezambiguizare)
 Măru (dezambiguizare)
 Merești (dezambiguizare)
 Merișor (dezambiguizare)
 Merișoru (dezambiguizare)

Toponime românești